Un cadenas est un objet qui permet de verrouiller une porte ou de boucler une chaîne.

 Manolo Cadenas (1955-), un entraîneur espagnol de handball ;
 Margarita Cadenas, une réalisatrice, productrice, scénariste et photographe franco-vénézuélienne ;
 Rafael Cadenas (1930-), un poète, essayiste et traducteur vénézuélien ;
 Rutilio Escandón Cadenas (1958-), un homme politique mexicain.

CADENAS peut désigner :
 CADENAS, un éditeur de logiciels et prestataire de services informatique dans le domaine de la conception assistée par ordinateur.

Voir aussi 
 Cadenas d'amour, un cadenas qu'un couple accroche sur un pont ou un équipement public pour symboliser leur amour
 Monsieur de Saint-Cadenas, une comédie-vaudeville en 1 acte d'Eugène Labiche